Schenner ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Schenner (* 1949), österreichischer Politiker
 Rudolf Schenner (* 1912), deutscher Gewerkschafter
 Wilhelm Schenner (1839–1913), österreichischer Pianist